Wanshousi ist:

 eine verbreitete Fehlschreibung für Wanshou Si, einen Tempel in Peking, siehe Tempel des Langen Lebens;
 die Einwohnergemeinschaft Wanshousi (万寿寺社区) im Straßenviertel Zizhuyuan, in dem der Tempel des Langen Lebens liegt, siehe Wanshousi (Zizhuyuan).